John Whitaker – brytyjski gimnastyk
 John Whitaker – brytyjski jeździec
 John O. Whitaker Jr. – amerykański zoolog
 John Thompson Whitaker – amerykański pisarz i dziennikarz

Przypisy